Антон има више значења:
 Антон (Тексас)
 Антон (Ајова)